

Medicina 
 Fovea – regione centrale della retina
 Segno della fovea – una depressione di un tessuto edematoso
 Fovea capitis – piccola depressione della testa femorale

Altro 
 Fovea – termine latino equivalente all'italiano fosso (o fossa)
 Fovea – possibile etimologia del toponimo Foggia